Jiaocheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet

 den Stadtbezirk Jiaocheng (蕉城区) in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Jiaocheng (Ningde)
 den Kreis Jiaocheng (交城县) der Stadt Lüliang, Provinz Shanxi, siehe Jiaocheng (Lüliang)
 die Großgemeinde Jiaocheng (蕉城镇) im Kreis Jiaoling, Provinz Guangdong, siehe Jiaocheng (Jiaoling)